Az alábbi településeken közlekednek vagy közlekedtek 56-os, továbbá 56A, 56B jelzésű villamosok:

Magyarország 

 56-os villamos (Budapest)
 56A villamos (Budapest)
 56B villamos (Budapest)ideiglenes

Belgium 

 56-os villamos (Brüsszel)megszűnt

Csehország 

 56-os villamos (Prága)megszűnt